Hexa kann sein
 die griechische Vorsilbe für die Zahl sechs, siehe Griechische Zahlwörter
 eine Abkürzung für die chemische Verbindung Hexamethylentetramin
 kurz für Hexacampeão, seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 anvisierter sechster Titelgewinn Brasiliens
 ein SUV von Tata Motors, siehe Tata Hexa

HEXA